Paolo Duca, né le  à Locarno, dans le canton du Tessin, est un joueur suisse de hockey sur glace à la retraite. Il est désormais directeur sportif du HC Ambrì-Piotta.

Carrière de joueur 
Paolo Duca débute en LNA en 1998, avec le HC Ambrì-Piotta. En 2001, il est transféré au ZSC Lions, avant de rejoindre un an plus tard l'EV Zoug. En 2007, il revient à Ambrì, son club formateur, où il évolue jusqu'à sa retraite sportive en 2017.

Carrière internationale 
Il a participé avec l'équipe de Suisse aux championnats du monde junior 2000 et 2001.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques en club 

|1997-1998 || HC Ambrì-Piotta U20 || Jr. Élites A || 35 || 18 || 13 || 31 || 50 || - || - || - || - || - 
|-
|rowspan="2"|1998-1999 ||HC Ambrì-Piotta ||LNA ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 || - || - || - || - || - 
|-
| HC Ambrì-Piotta U20 || Jr. Élites A || 22 || 18 || 13 || 31 || 76 || - || - || - || - || - 
|-
|rowspan="2"|1999-2000 ||HC Ambrì-Piotta ||LNA ||45 ||3 ||5 ||8 ||20 ||9 ||1 ||0 ||1 ||10
|-
| HC Ambrì-Piotta U20 || Jr. Élites A || 2 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || - 
|-
|2000-2001 ||HC Ambrì-Piotta ||LNA ||40 ||3 ||2 ||5 ||22 ||5 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|rowspan="3"|2001-2002 ||ZSC Lions ||LNA ||40 ||2 ||4 ||6 ||14 || - || - || - || - || - 
|-
|GCK Lions ||LNB ||6 ||4 ||4 ||8 ||2 || - || - || - || - || - 
|-
|EV Zoug ||LNA ||3 ||0 ||0 ||0 ||4 || 6 || 1 || 4 || 5 || 4 
|-
|2002-2003 ||EV Zoug ||LNA ||44 ||7 ||8 ||15 ||32 || - || - || - || - || - 
|-
|2003-2004 ||EV Zoug ||LNA ||46 ||8 ||8 ||16 ||34 ||5 ||2 ||0 ||2 ||6
|-
|2004-2005 ||EV Zoug ||LNA ||27 ||4 ||7 ||11 ||45 || - || - || - || - || - 
|-
|2005-2006 ||EV Zoug ||LNA ||20 ||3 ||3 ||6 ||12 ||7 ||1 ||0 ||1 ||10
|-
|2006-2007 ||EV Zoug ||LNA ||35 ||7 ||10 ||17 ||107 || 9 || 3 || 1 || 4 || 4 
|-
|2007-2008 ||HC Ambrì-Piotta ||LNA ||50 ||16 ||26 ||42 ||74 || 11 || 9 || 8 || 17 || 18 
|-
|2008-2009 ||HC Ambrì-Piotta ||LNA ||50 ||18 ||29 ||47 ||45 || 12 || 7 || 4 || 11 || 4 
|-
|2009-2010 ||HC Ambrì-Piotta ||LNA||50 ||18 ||21 ||39 ||40 || 6 || 4 || 4 || 8 || 2
|-
|2010-2011 ||HC Ambrì-Piotta ||LNA ||49 ||8 ||17 ||25 ||22 || 17 || 3 || 6 || 9 || 4 
|-
|2011-2012 ||HC Ambrì-Piotta ||LNA ||33 ||6 ||8 ||14 ||10 || 13 || 2 || 2 || 4 || 2 
|-
|2012-2013 ||HC Ambrì-Piotta ||LNA ||49 ||4 ||9 ||13 ||14 || 5 || 1 || 1 || 2 || 0 
|-
| 2013-2014|| HC Ambrì-Piotta||LNA|| 49 || 8 || 6 || 14 || 18 || 4 || 0 || 0|| 0 ||| 0 
|-
| 2014-2015|| HC Ambrì-Piotta||LNA|| 48 || 5 || 6 || 11 || 47 || 9 || 1 || 3 || 4 || 0 
|-
| 2015-2016|| HC Ambrì-Piotta||LNA|| 41 || 7 || 10 || 17 || 24 || 3 || 1 || 0 || 1|| 0
|-
| 2016-2017|| HC Ambrì-Piotta||LNA||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||

Statistiques en sélection nationale 

|1999 ||  || CM -18 || 7 || 0 || 5 || 5 || 2 || +4 ||     
|-
|2000 ||  || CM Jr. || 7 || 4 || 1 || 5 || 14 || -3 ||      
|-bgcolor=#f0f0f0
|2001 ||  || CM Jr. || 7 || 0 || 2 || 2 || 4 || -3 ||   
|-     
|2010 ||  || CM || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || -4 ||

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en juin 1981
Naissance à Locarno
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif tessinois
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du ZSC Lions
Joueur du GCK Lions
Joueur du EV Zoug
Attaquant de hockey sur glace